

Patronyme 

 Julius Krohn (1835-1888), écrivain, poète, traducteur et journaliste finlandais ;
  Aino Krohn, écrivain finlandais ;
 Alexandre Krohn (1909-1983), écrivain et dramaturge soviétique ;
 Heidi Krohn (1934-), actrice finlandaise ;
 Tracy Krohn (1954-), homme d'affaires et pilote automobile américain ;
 Tim Krohn (1965-) écrivain suisse ;
 Gisela Krohn (1966-), peintre allemande ;
 Michael Krohn-Dehli (1983-), joueur de football danois ;
 Jonathan Krohn (1995-) auteur américain.

Autres 
 Krohn Racing, écurie de course automobile américaine.